Guanidinonaltrindol se može odnositi na:

 5'-Guanidinonaltrindol
 6'-Guanidinonaltrindol